Надречное () — село,
Надречнянский сельский совет,
Бережанский район,
Тернопольская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 6120484901. Население по переписи 2001 года составляло 793 человека.

Является административным центром Надречнянского сельского совета, в который
не входят другие населённые пункты.

Географическое положение 
Село Надречное находится на берегу реки Восточная Золотая Липа,
выше по течению на расстоянии в 0,5 км расположено село Урмань,
ниже по течению на расстоянии в 1 км расположено село Гиновичи.

История 
 1420 год — дата основания как село Дрищев.
 В 1946 году переименовано в село Надречное.

Объекты социальной сферы 
 Школа I—II ст.
 Клуб.

Примечания

Ссылки 
 Сайт села Надречное